East End oder Eastend steht für:

 East End, Stadtgebiet in London
 East End (Cayman Islands), Inseldistrikt der Cayman Islands
 East End (Adelaide), Stadtviertel von Adelaide, Australien   
 East End (Arkansas), census-designated place in Arkansas, Vereinigte Staaten
 East End (Houston), Viertel in Houston, Texas, Vereinigte Staaten
 East End (Long Island), Ostende von Long Island, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Eastend (Saskatchewan), Stadt in der Provinz Saskatchewan, Kanada

im NRHP gelistete Objekte:
 East End Baptist Church, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 05000292
 East End Drugs, in Jefferson City, Missouri, ID-Nr. 03000794
 East End Methodist Episcopal Church, in North Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 08001038
 East End Trust Company, in Camden, New Jersey, ID-Nr. 90001254

Siehe auch:
 East End Historic District
 EastEnders, britische Fernsehserie